Mattiucci – cognome italiano
 Franca Mattiucci – mezzosoprano italiano
 Luca Mattiucci – giornalista italiano
 Marco Mattiucci – vigile del fuoco italiano